Die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft 1994 war die elfte Saison der DTM. Der erste Lauf fand am 10. April 1994 auf dem Circuit Zolder und das Saisonfinale fand am 4. Oktober auf dem Hockenheimring statt. Die Läufe am 22. Mai in Mugello und am 17. Juli in Donington wurden nicht zur DTM-Meisterschaft gezählt und gingen in die Sonderwertung des ITR-Gold-Cups ein.

Insgesamt wurden 24 Rennen in Deutschland, Italien, Großbritannien und Belgien gefahren. Jeweils fanden zwei Läufe an einem der 12 Rennwochenenden statt.

Gesamtsieger wurde Klaus Ludwig im AMG Mercedes C-Klasse DTM mit 222 Punkten. Ludwig gewann nach 1988 und 1992 zum dritten Mal den DTM-Meistertitel.

Starterfeld 
Folgende Fahrer sind in der Saison gestartet:

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 21 Fahrer in die DTM-Punktewertung. Die Punkte der ITR-Gold-Cup-Rennen in Mugello und Donington flossen nicht in die DTM-Punktewertung ein.

Anmerkungen

Literatur

Weblinks 

 Die DTM-Saison 1994 auf der offiziellen DTM-Webseite

Einzelnachweise 

1994
Motorsportsaison 1994